Национальная комиссия по космической деятельности (, CONAE) — гражданское аргентинское государственное космическое агентство, отвечающее за космическую программу страны. Появилось в 1991 году в результате реорганизации Национальной комиссии по исследованию космоса (, CNIE), существовавшей в Аргентине с 1960 года.

История 

В 1940-х годах  создал Аргентинское межпланетное общество, в которое вошли как местные, так и иностранные специалисты. Благодаря этому Аргентина стала первой латиноамериканской страной, создавшей организацию, занимающиеся вопросами космических полётов, а в 1952 году стала одним из основателей Международной федерации астронавтики.

28 января 1960 году Табаньера возглавил только что созданную Национальную комиссию по исследованию космоса. CNIE совместно с Институтом аэрокосмических исследований (IIAE), принадлежащем ВВС, работала над созданием аргентинских многоступенчатых ракет.

В середине 1960 годов был выполнен  в результате которого в 1967 году был произведен запуск ракеты Yarará с участием , в дальнейшем ещё несколько запусков с грызунами, а в 1969 году запуск ракеты  с участием , в результате Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, отправившей объект в космос на ракете собственной разработки.

С 1965 по 1971 было произведено двадцать один запусков ракеты .

В течение 1970-х годов Аргентина регулярно запускала двухступенчатые твердотопливные ракеты  на высоты до 500 км. С их помощью было проведено несколько международных экспериментов.

После Фолклендской войны с наложением эмбарго на поставку оружия Буэнос-Айресу, Аргентина участвовала в проекте с участием Египта и Ирака (финансировавшие проект) и Германией (которая предоставила технологию) по созданию баллистической ракеты средней дальности , в которой так же участвовали европейские и американские фирмы. Под давлением американцев и МВФ, а также в связи с экономическими проблемами программа Condor была свёрнута в 1991 году, IIAE был закрыт, а CNIE распущена. Дальнейшие работы над реактивными двигателями и носителями запрещены.

Взамен CNIE 28 мая 1991 была года создана CONAE, основной задачей которой стала на тот момент разработка спутников дистанционного зондирования Земли и экологического мониторинга.

В начале 1990-х новая администрация подписала соглашения с НАСА и европейскими агентствами. В результате были разработаны и запущены спутники наблюдения Земли, включая:
  3 декабря 1998,
  4 декабря 1996,
  21 ноября 2000,
  10 июня 2011.

16 октября 2014 года был запущен , первый спутник связи на геостационарной орбите изготовленный на территории Аргентины (с применением иностранных компонентов).

Кроме того, планируется запуск ещё нескольких спутников в ближайшие годы.

В 1998 году агентство получило приглашение от НАСА присоединиться к проекту строительства Международной космической станции (МКС). Но правительство отклонило предложение, из-за больших расходов при участии в проекте.

В 2009 году был произведен запуск ракеты , в 2011 году был произведен запуск ракеты .

В 2007 и 2008 году проводились испытания сурорбитальных ракет серии «Тронадор I» (). В 2011 году был произведен неудачный запуск T4000, являющейся третьей ступенью разрабатываемой ракеты «Тронадор II». В 2013—2014 году проводились запуски Vex, являющегося прототипом низкоорбитального ракета-носителя «Тронадор II», первый запуск которого запланирован на 2015 год.

Инфраструктура 

CONAE принадлежит , в состав которого входят:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт CONAE  
 Space Research in Argentina NASA archive from 1965

 
Организации Аргентины
Аргентина